

Șoimuș
Șoimuș több romániai helység román nyelvű elnevezése (a magyar „Solymos” szó megfelelője):

 Szilágysolymos: település Szilágy megyében,  Șoimuș (Sălaj),
 Marossolymos: település Hunyad megyében,  Șoimuș (Mureș)
 Sajósolymos: település Beszterce-Naszód megyében,  Șoimuș (BN),
 Solymosiláz: település Hargita megyében,  Laz-Șoimuș,
 Küküllősolymos (Oláhsolymos): település Maros megyében,  Șoimușul Român,
 Magyarsolymos: település Fehér megyében,  Șoimuș (Alba),
 Solymosbucsa: település Arad megyében,  Buceava-Șoimuș,

Egyéb
 Solymosvár: település Arad megyében,  Șoimoș (Arad),